Глостер «Джевлин» (  «Копьё») — британский всепогодный перехватчик. Совершил первый полёт 26 ноября 1951 года, состоял на вооружении в 1956—1968 годах. Всего построено около 430 самолётов.
 
«Джевлин» был последним самолётом фирмы , создавшей первый серийный реактивный самолёт.

Конструкция 
Двухдвигательный среднеплан с дельтавидным крылом и Т-образным оперением.

Два пилота.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 17,15 м
 Размах крыла: 15,85 м
 Высота: 4,88 м
 Площадь крыла: 86 м²
 Масса пустого: 10 886 кг
 Масса снаряжённого: 14 325 кг
 Масса максимальная взлётная: 19 580 кг
 Двигатель: Армстронг-Сиддли «Сапфир» 7R (2×54 кН)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость у земли: 1140 км/ч
 Дальность полёта: 1530 км
 Практический потолок: 15 865 м
 Скороподъёмность: 27,5 м/с (1650 м/мин)
 Удельная нагрузка на крыло: 166 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,78

Вооружение 
 Пушки: 2×30 мм (ADEN)
 Управляемые ракеты: 4 × УР «воздух—воздух» «Файрстрик»

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Gloster Javelin из музея в Duxford, UK

Самолёты Великобритании
Самолёты Gloster
Реактивные истребители
Двухдвигательные реактивные самолёты